Spoerri bzw. Spörri ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Spoerri (* 1968), Schweizer Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Literaturvermittlerin
 Bruno Spoerri (* 1935), Schweizer Musiker und Jazzautor
 C. M. Spoerri (Corinne Spörri; * 1983), Schweizer Schriftstellerin
 Christopher Spörri (* 1969), Schweizer House-DJ und Produzent, siehe Christopher S. 
 Cristina Spoerri-Sprenger (1929–2013), Schweizer Künstlerin
 Daniel Spoerri (* 1930), rumänisch-schweizerischer Künstler, Tänzer und Regisseur
 Eduard Spörri (1901–1995), Schweizer Bildhauer
 Elka Spoerri (1924–2002), Schweizer Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Gertrud Spörri (1894–1968), Schweizer Theologin, Priesterin und Sozialarbeiterin
 Gustav Spörri (1902–1976), Schweizer Keramik-Künstler
 Heinrich Spörri (Unternehmer, 1815) (1815–1883), Schweizer Unternehmer und Firmengründer
 Heinrich Spörri (Unternehmer, 1822) (1822–1903), Schweizer Spinnerei-Unternehmer
 Heinrich Spörri (Tiermediziner) (1910–2001), Schweizer Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Johann Jakob Spörri (1822–1896), Schweizer Mediziner und Politiker
 Karl Spoerri (* 1973), Schweizer Unternehmer und Manager
 Miriam Spoerri (1931–2010), Schweizer Schauspielerin
 Otto Spoerri (1933–2008), Schweizer Manager
 Theodor Spoerri (1924–1973), Schweizer Psychiater

 Therese Bichsel-Spörri (1930–2005), Schweizer Schauspielerin
 Walter Spoerri (1927–2016), Schweizer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Spoerry
 Spoerry
 Dieter Spöri (* 1943), deutscher Politiker (SPD)